Рыбное — сетевая сортировочная узловая железнодорожная станция на территории города Рыбное Рязанской области, по объёму работы отнесена к внеклассным. Является двухсторонней станцией с объемлющим расположением главных путей, с последовательным расположением парков, а также является станцией стыкования постоянного и переменного тока.

Является самостоятельным структурным подразделением Московской дирекции управления движением.

Описание узла 
Станция Рыбное обеспечивает обработку грузовых поездов, поступающих с Московской, Куйбышевской и Юго-Восточной железных дорог.

Прилегающие к станции перегоны и основные средства сигнализации и связи:

В нечётном направлении:

Рыбное — Дивово — двухпутный перегон с односторонней автоблокировкой:

— по I главному пути для движения чётных пассажирских и грузовых поездов.

— по II главному пути — нечётных пассажирских и грузовых поездов. Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам локомотивных светофоров.

Рыбное — путевой пост 59 км — однопутный перегон с двухсторонней автоблокировкой для движения пассажирских и грузовых поездов обоих направлений.

В чётном направлении:

Рыбное — Блокпост 204 км — двухпутный перегон с односторонней автоблокировкой:

— по III главному пути для движения чётных грузовых поездов.

— по IV главному пути — нечётных грузовых поездов.

Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам локомотивных светофоров.

Рыбное — Дягилево — трёхпутный перегон.

По I и V главным путям односторонняя автоблокировка для движения чётных пассажирских и грузовых поездов.

По II главному пути односторонняя автоблокировка для движения нечётных пассажирских и грузовых поездов.

Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам локомотивных светофоров.

Пассажирские устройства 
 Низкая пассажирская платформа «Рыбное» для скорых пригородных и пригородных поездов
 Низкая пассажирская платформа «Ходынино» для пригородных поездов
 Низкая пассажирская платформа «Локомотивное депо» для пригородных поездов
 Низкая пассажирская платформа «Рязань-Сортировочная» для пригородных поездов

На станции останавливаются пригородные и скорые пригородные поезда сообщением Рязань I — Рыбное, Рязань I — Москва-Пассажирская-Казанская, Рязань II — Москва-Пассажирская-Казанская, Рязань I — Голутвин, Рязань I — Дивово, Рязань I — Узуново

Другие службы и организации на станции 

Эксплуатационное локомотивное депо Рыбное-Сортировочное (ТЧЭ-38), эксплуатационное вагонное депо Рязань (ВЧДЭ-26), сервисное локомотивное депо Рыбное ООО «СТМ-Сервис»,
вагонное ремонтное депо Рыбное — обособленное структурное подразделение АО «Вагонная ремонтная компания-1».

История 
Строительство станции Рыбное началось в 1864 году при постройке Московско-Рязанской железной дороги. 

Во время Великой Отечественной войны осенью 1941 года немецкая авиация подвергала бомбёжкам с воздуха станцию Рыбное, поскольку на ней выгружались эшелоны с войсками и техникой, прибывшими на фронт. Только с 29 октября по 5 ноября совершено 5 массированных налётов на Рыбное. Но наиболее крупный состоялся 29 ноября. Были разрушены во многих местах станционные пути, сгорели десятки вагонов и расположенные на станции склады топлива, многие станционные постройки. Была почти полностью разрушена внутристанционная сеть. Однако усилиями железнодорожников и жителей города повреждения немедленно устранялись, перебои в движении поездов были сведены к минимуму.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции на osm.sbin.ru
 Паспорт станции на railwayz.info
 Паспорт станции на сайте РЖД
 Расписание электропоездов по пл. Рыбное на Яндекс. Расписаниях, на tutu.ru
 Обзорные фотографии станции и северной развязки

Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Станции стыкования родов тока
Железнодорожные станции и платформы Рыбновского района
Сортировочные станции
Внеклассные станции
Узловые железнодорожные станции
Рыбное